Geith ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ludwig Geith (1926–1999), deutscher Architekt
 Richard Geith (1900–1945), deutscher Grünland- und Futterbauwissenschaftler